Kruchy świat, kruche szkło – dwunasty album polskiego wykonawcy poezji śpiewanej Grzegorza Turnaua, nagrany wspólnie z Wojciechem Malajkatem i wydany 4 sierpnia 2007 roku. Płyta zawiera piosenki głównie do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Lista utworów 
(Jeśli nie zaznaczono inaczej, słowa są autorstwa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego)

Twórcy 
 Wojciech Malajkat – recytacje
 Grzegorz Turnau – śpiew, fortepian, keyboard, akordeon

Przypisy 

Albumy Grzegorza Turnaua
Albumy muzyczne wydane w roku 2007